Heinz Mielke ist der Name folgender Personen:
*Heinz Mielke (Publizist) (1923–2013), deutscher Publizist
Heinz Mielke (Tiermediziner) (1931–2017), deutscher Veterinärphysiologe